Пара Алисия Молик / Мара Сантанджело — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лиза Реймонд и Саманта Стосур — проиграли в полуфинале.

Посев 

 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Полуфинал)
 Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
 Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
 Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Четвертьфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Паола Суарес (Первый раунд)
 Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Финал)
 Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Четвертьфинал)
 Елена Лиховцева /  Елена Веснина (Первый раунд)
 Жанетта Гусарова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
 Шахар Пеер /  Динара Сафина (Третий раунд)
 Ваня Кинг /  Елена Костанич-Тошич (Первый раунд)
 Татьяна Гарбин /  Мейлен Ту (Первый раунд)
 Светлана Кузнецова /  Надежда Петрова (Отказ)
 Вера Душевина /  Татьяна Перебийнис (Третий раунд)
 Мария Елена Камерин /  Хисела Дулко (Четвертьфинал)
 Алисия Молик /  Мара Сантанджело (Титул)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые